Cet article traite de l'année 1978 de l'équipe de France de football.

L'équipe de France est éliminée dès le premier tour de la Coupe du monde 1978. Placés dans un groupe très relevé, les Français cèdent de peu face à l'Italie (où Bernard Lacombe inscrit le but le plus rapide de l'histoire des tricolores) puis face à l'Argentine, avant de battre la Hongrie pour l'honneur. Lors de ce dernier match, à la suite d'une erreur d'intendance, les Bleus doivent évoluer dans d'inédits maillots rayés vert et blanc empruntés à une équipe locale, celle du petit Club Atlético Kimberley de Mar del Plata.

Les matchs 

A : match amical. CM : match de la Coupe du monde 1978. QCE : match qualificatif pour l'Euro 1980

Les joueurs 

France
1978